Tant qu'il y aura des femmes (film, 1955) est un film français réalisé par Edmond T. Greville
 Tant qu'il y aura des femmes (film, 1987) est un film français réalisé par Didier Kaminka